Санта-Фе-ди-Минас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Пирапора. Население составляет 3910 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 916,648 км². Плотность населения — 1,3 чел./км².

История 
Город основан в 1962 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 10.118.040,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.504,47 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,622 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс